Johann Megerle von Mühlfeld ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Megerle von Mühlfeld (1742–1813), österreichischer Kustos am Naturalienkabinett 
 Johann Carl Megerle von Mühlfeld (1765–1840), österreichischer Zoologe
 Johann Georg Megerle von Mühlfeld (1780–1831), österreichischer Archivar und Genealoge